Сухе́цький — українське й польське () прізвище.

На початку 1990-х у Польщі налічувалося 5357 осіб із таким прізвищем.
.

Відомі носії 
 Генрик Сухецький (1811—1978) — польський філолог, автор підручників, професор Карлового та Ягеллонського університетів.
 Петро Сухецький (1937—2005) — український радянський діяч, ланковий механізованої ланки колгоспу «Прогрес» Рокитнянського району Київської області. Герой Соціалістичної Праці.

Примітки 

Українські прізвища
Польські прізвища